Marginea több romániai település neve:

 Marginea, Bákó  megye, Buhuși község)
 Marginea, Bákó megye, Gorzafalva község
 Marginea, Suceava megye